PFA est un sigle, un  ou une abréviation qui peut faire référence à :
 Paragraphe de fin d'aventure ;
 Perfluoroalkoxy ;
 Plateforme automobile, qui rassemble la filière automobile en France ;
 Professeur Formateur Académique, la transposition pour le second degré des PEMF (Professeurs de Écoles Maîtres Formateurs);
 Professional Footballers' Association (« Association des footballeurs professionnels »).

Voir aussi 
 PFA Classic, compétition de surf.